Schloss Weißig steht für:

 das Fledermausschloss Weißig in der Gemeinde Lohsa in der Oberlausitz
 das Weißiger Schloss in der Gemeinde Oßling in der Oberlausitz